Alfabet islandzki – alfabet oparty na alfabecie łacińskim, służący do zapisu języka islandzkiego. Składa się z następujących liter:

 A Á B D Ð E É F G H I Í J K L M N O Ó P R S T U Ú V X Y Ý Þ Æ Ö

Litery C, Q, W i Z nie występują w islandzkim alfabecie, ale pojawiają się niekiedy w wyrazach obcego pochodzenia.

Litera Þ pochodzi od runy ᚦ o tej samej nazwie, która wyglądała następująco: 

Islandzki